Der Dreiband-Weltcup 1991/4 war das 4. Weltcupturnier im sechsten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 12. bis zum 15. Dezember 1991 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Seoul statt. Es war das erste Dreiband Weltcup-Turnier in Südkorea.

Geschichte 
Das erste Weltcup-Turnier in Südkorea endete mit vielen Überraschungen. Nach der Qualifikationsrunde, in der sich zwölf Spieler für das Hauptturnier qualifizieren konnten, gab es im 1/16 Finale nur ein unerwartetes Ergebnis. Der Japaner Jun’ichi Komori, seit Anfang des Weltcups dabei, verlor nach schwacher Leistung gegen den Koreaner Kim Yun-soo. Die erste Sensation war die Niederlage im Achtelfinale des im Weltcup führenden Torbjörn Blomdahl mit schwacher Leistung gegen den Japaner Yoshihiko Mano. Die Durchschnittsleistungen in diesem Turnier waren bei allen Akteuren eher schwach. Bis ins Finale kämpften sich schließlich Mano und Raymond Ceulemans. Entschieden wurde das Turnier erst im fünften und entscheidenden Satz. Nach hartem Kampf siegte schließlich Ceulemans dank seiner großen Routine mit 15:14 in 21 Aufnehmen. Es wird wohl das einzige Ergebnis in der Weltcup-Geschichte bleiben, in der der Sieger eines Finales mit weniger als eins Durchschnitt gewinnen konnte. Trotzdem würde Ceulemans beim letzten Weltcup-Turnier des Jahres in Tokio der Einzug ins Finale für die Verteidigung des Weltmeistertitels reichen.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Raymond Ceulemans
  Torbjörn Blomdahl
  Ludo Dielis
  Richard Bitalis
  Marco Zanetti
  Sang Chun Lee
  Junichi Komori
  Dick Jaspers

Wildcards BWA:
  Daniel Sánchez
  Egidio Vierat

Qualifikanten Spa:
  Tonny Carlsen
  Leon Smolders

Ausrichterplätze:
  Ryu Jae-young
  Kim Hyo-sup
  Kim Jong-ho

Modus 
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit 48 Teilnehmern qualifizierten sich 12 Teilnehmer für das 1/16 Finale und bekamen sichere 6 Punkte für die Weltrangliste. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste waren aber für das Achtelfinale gesetzt. Das ganze Turnier wurde im KO-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Einzelnachweise 

1991 4
Karambolageveranstaltung 1991
Billardturnier in Seoul